Jaksonek – wieś w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Aleksandrów
 Jaksonek – osada leśna w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Aleksandrów